North Bloomfield ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 North Bloomfield (Connecticut)
 North Bloomfield (Kalifornien)
 North Bloomfield (New York)
 North Bloomfield (Ohio)
 North Bloomfield (Wisconsin), im Walworth County
 North Bloomfield Township, Ohio

Unternehmen:
 North Bloomfield Mining and Gravel Company, größtes Schürf-Unternehmen zu Zeiten des kalifornischen Goldrausches